Il doppio dell'U.S. Women's Hard Court Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Lori McNeil e Helena Suková erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Katrina Adams e Pam Shriver hanno battuto in finale 3–6, 6–1, 6–4 Patty Fendick e Jill Hetherington.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
 Katrina Adams /  Pam Shriver (campionesse)
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (finale)
 Beth Herr /  Candy Reynolds (primo turno)
 Ann Henricksson /  Iwona Kuczynska (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Women's Hard Court Championships 1989